Johannes Jonæ, latinisering av Johannes, Johan, Jan, Hans eller Jöns Jonsson, har flera hetat, bl.a:
 Johan Columbus
 Johannes Jonæ Tornæus
 Johannes Campanius
 Johannes Jonæ Arhusius
 Johannes Jonae Halenius

Se även
Hans Jonsson